Völs ist der Name folgender Orte: 

 Völs (Tirol), Gemeinde bei Innsbruck, Nordtirol
 Völs am Schlern, Gemeinde in Südtirol

Völs ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Völs (1909–1991), deutscher Ruderer
 Leonhard von Völs (1458/59–1530), österreichischer Politiker und Soldat

Siehe auch:
 Völz